Sanità ima više značenja:
 Sanità, Bologna
 Sanità, Cuneo